

Sigle 
 Händel-Werke-Verzeichnis – catalogo delle opere di Georg Friedrich Händel

Codici 
 HWV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brookhaven (Stati Uniti d'America)